Фра-Дьяволо:

 Фра-Дьяволо — итальянский разбойник и участник освободительного движения на юге Италии.
 Фра-Дьяволо — комическая опера французского композитора Даниэля-Франсуа-Эспри Обера.